Fantom – linguaggio di programmazione
Fantom – azienda irlandese
Fantom – velomobile svedese
Fantom's – gruppo musicale italiano di musica beat

Pagine correlate 
Phantom